Nicolò ist

 eine italienische Form des Vornamens Nikolaus

Namensträger:
 Nicolò Bambini (1651–1736), italienischer Maler und Freskant
 Nicolò Barella (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Bulega (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer
 Nicolò Cassana (1659–1711), italienischer Porträtmaler
 Nicolò Cambiaghi (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Cherubin (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Fagioli (* 2001), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Molinelli, italienischer Pokerspieler
 Nicolò Napoli (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolò Ricci (* 1987), italienischer Jazzmusiker
 Nicolò Rovella (* 2001), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Zaniolo (* 1999), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Nicolò
 De Nicolò 
 Nicolo
 König Nicolo
 Niccolò